Jaques Morelenbaum , violoncelista, arranjador, maestro, produtor musical e compositor brasileiro.
Henrique Morelenbaum, maestro e professor brasileiro de origem polonesa.
Paula Morelenbaum, cantora brasileira de MPB.
Desambiguações de sobrenomes